Plaats in Indonesië
 Ngale (Paron), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Ngale (Pilangkenceng), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java